Хаба́ровский краево́й музыка́льный теа́тр — театр музыкальной комедии в Хабаровске, ул. Карла Маркса, д. 64.

История театра 
В 1926 году в Хабаровске опереттой Имре Кальмана «Сильва» начал работу Дальневосточный трудовой коллектив артистов комической оперы (Хабаровский городской музыкальный театр).

В 1933 году театр переименован в Хабаровский театр музыкальной комедии.

В годы Великой Отечественной войны театр продолжал работу, в 1945 году давал спектакли на фронте бойцам, участвовавшим в Маньчжурской операции.

В 1946 году прошли первые гастроли театра за рубежом, в Китайской республике.

В 1975 году Венгерское телевидение сняло фильм о Хабаровском театре музыкальной комедии.

В 1980 году театр — участник культурной программы XXII Олимпийских игр.

В 1987 году театр осуществил одно из самых больших гастрольных турне в своей истории. Творческий отчёт на сценах театров Москвы, Ленинграда, Риги, Нарвы, Даугавпилса и Риги начался в начале марта и закончился в августе.

Долгие годы Хабаровский театр музыкальной комедии работал в здании бывшего Военного собрания по ул. Шевченко 7, в этом же здании работает Дальневосточный художественный музей и краевая филармония.

К 60-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции театр переехал в собственное здание, построенное по ул. Карла Маркса, 64.

Здание театра также используется для проведения торжественных краевых и городских мероприятий, международных научных и общественно-политических форумов.

В 2008 году Хабаровский театр музыкальной комедии переименован в Хабаровский краевой музыкальный театр.

Постановки театра 
1966 год:

— музыкальная комедия «Морской узел»;

— оперетта «Королева красоты» (музыка Анатолия Новикова);

— оперетта «Король вальса» (на музыку Иоганна Штрауса, по мотивам фильма «Большой вальс»);

— оперетта «Чёрный дракон» (на музыку Доменико Модуньо);

— спектакль «Под чёрной маской» (по мотивам популярного в то время одноимённого фильма и на основе романа Мора Йокали «Бедные богачи»).

1970-е (точный год неизвестен):

— оперетта «Голубая мазурка» (композитор Франц Легар, режиссёр Л. Е. Андреева, дирижёр И. К. Ипатов, художник Ю. К. Еремина, балетмейстер Л. Г. Лян, хормейстер Л. М. Тубкис).

1973 год:

— музыкальная комедия «Муж моей жены» (пьеса Георгия Хугаева, музыка Христофора Плиева, режиссёр Л. Андреева, дирижёр Н. Андреев, художник Ю. Еремина, балетмейстер А. Гаева);

— оперетта «Принцесса цирка» (композитор Имре Кальман, пьеса И. Зарубинка, стихи Я. Фадеевой, режиссёр В. Кожункин, дирижёр И. Ипатов, художник Ю. Еремина, балетмейстер Я. Яновский);

— оперетта-буфф «Перикола» (музыка Жака Оффенбаха, постановка народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Владимира Канделаки);

— музыкальная комедия «Не прячь улыбку» (пьеса В. Есьмана и К. Крикоряна, музыка Р. Гаджиева, режиссёр Вадим Григорьев, дирижёр И. Ипатов, художник Ю. Еремина, балетмейстер А. Гаева);

— музыкальная комедия «Мадмуазель Нитуш» (композитор Флоримон Эрве, режиссёр Вадим Григорьев, дирижёр И. Ипатов, художник Ю. Еремина, балетмейстер Е. Кузьмин).

1974 год:

— оперетта «Цыган-Премьер» (композитор Имре Кальман)

— музыкальная комедия «Проснись и пой» (музыка Геннадия Гладкова)

— оперетта «Это любовь» (музыка Владислава Гроховского, либретто Елены Гальпериной).

1978 год:

— музыкальная комедия «Ха-ха-ха Хоттабыч» (по мотивам известного советского фильма «Старик Хоттабыч»)

1979 год:

— оперетта «Летучая мышь» (композитор Иоганн Штраус);

— музыкальная комедия «Человек из Ламанчи» (по мотивам одноимённого бродвейского мюзикла).

1981 год:

— оперетта «Донья Жуанитта» (композитор Франц Зуппе)

2020 год:

— героическо-лирическая музыкальная комедия «Небесный тихоход»

— радиоспектакль «ПланеТы» (по мотивам сказок Сергея Козлова, оригинальная инсценировка Дарьи Пантелеевой, используются кавер-версии известных рок-песен).

Гастроли 
2020 год — Грозный, III Международный фестиваль-конкурс «Орфей 2020» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева (сольное выступление артиста Н. Туранова)

2020 год — Москва, Пятый фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» (показ пластического спектакля «В тени эйфории» и сольное выступление артиста В. Кравчука)

Выдающиеся люди театра 
В течение многих лет в Хабаровском театре музыкальной комедии художественным руководителем работал режиссёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ю. И. Гриншпун.

С 1941 по 1951 годы и с 1962 по 1977 годы главным дирижёром был Игорь Ипатов — он осуществил постановку 150 спектаклей, написав более 50 песен и балетных номеров. Произведения Ипатова в жанре песенной оперетты издавались музыкальными издательствами Москвы и Ленинграда. Написал музыку к опереттам: «Цветет черемуха», «Мирандолина», «Девушка из Барселоны», «Марги», «А счастье рядом», «Все для тебя», «Сокровище Бразилии», «Четвертый поросенок». Автор оратории «Отечественная война» (для хора, солистов и оркестра), лирического фортепианного трио; «Тихоокеанской сюиты» (для смешанного хора); песен и музыки к пьесе Вс. Вишневского «Раскинулось море широко».

С 1971 по 1973 годы главным режиссёром театра был В. Б. Григорьев, впоследствии ставшим заслуженным деятелем искусств Казахской ССР.

В театре работали народные и заслуженные артисты России: Н. Валин, М. Веризов, Н. Войнаровская-Симонова, И. Войнаровский, А. Горич, О. Грабовская, А. Беда, А. Грибкова, В. Гримм, З. Гримм-Кислицина, Г. Доре, Г. Епифанова, И. Ипатов, Л. Ицков, Д. Митин, Н. Молчанов, С. Моргулис, Н. Нальский, В. Павленко, Д. Пекарский, Б. Растинин, Н. Рекова, В. Соловых, Н. Урванцев, Н. Энбе, Н. Ревинская; режиссёры: И. Борисов, Л. Квинихидзе.

Сотрудничество с деятелями искусства 
За всю историю своей работы театр использовал для своих постановок музыку известных советских и российских композиторов:

— Геннадий Гладков (музыкальная комедия «Проснись и пой» в 1974 г., мюзикл «Обыкновенное чудо» в 2019 г.),

а также зарубежных классиков:

— Иоганна Штрауса («Король вальсов» в 1966 году, «Летучая мышь» в 1979 году);

— Имре Кальмана (оперетта «Принцесса цирка» в 1973 году, оперетта «Цыган-Премьер» в 1974 году);

— Жака Оффенбаха (оперетта-буфф «Перикола» в 1973 году);

— Франца Зуппе (оперетта «Донья Жуанита»).

В качестве режиссёров выступали такие известные постановщики как Владимир Канделаки.

Сегодня к участию в концертных программах приглашаются местные музыканты и творческие коллективы: группы «Monna», «Виноградов и оркестр».

Проводимые фестивали 
В Хабаровском краевом Музыкальном театре проводятся ежегодные масштабные творческие проекты:

— Международный музыкальный Фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета (ежегодно, в апреле);

— Открытый российский фестиваль театра и кино «Амурская осень» (ежегодно, в сентябре).

Совместно с Хабаровским отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации проводится Конкурс актёрской песни «Орфей» имени Влада Павленко (ежегодно, в декабре).

Современная труппа театра 

Актерский ансамбль театра

Народные артисты Российской Федерации: Татьяна Маслакова;

Заслуженные артисты Российской Федерации: Людмила Блок, Станислав Боридко, Денис Желтоухов, Татьяна Захарченко, Зося Макашина, Юрий Тихонов, Анна Иванилова;

Артисты-вокалисты: А. Иванилова, О. Исаков, Э. Грищук, В. Кравчук, В. Куртин, Ю. Лакомая, Т. Петренко-Захарченко, Э. Саниевская, Р. Сехлеян, М. Стахеева, Д. Стражников, С. Суворов, А. Толстокулаков, О. Шарапова, Н. Туранов, Н. Воробьев, О. Головина

Оркестр театра

 Оркестр: заслуженные артисты России: А. Моор, Г. Юричин; артисты: А. Голубев, Л. Грищук, О. Зайцева, Н. Кальгов, С. Картавых, Л. Касьянова, Р. Кашин, Л. Кичатова, Н. Кондратьева, Л. Красильникова, И. Лаптев, Н. Лаптева, Л. Матлак, Е. Мысливчик, В. Николаева, Е. Одинцова, В. Петроченко, Т. Пильгуева, И. Полусмак, Г. Соловьева, В. Сорокин, Н. Царик, О. Царик, А. Шальнев, Д. Щербак.
Хор театра
 Хор: Ю. Анцыгин, В. Белоножко, Ю. Васильев, Г. Гришина, Т. Губанова, А. Гущин, А. Дегтярев, И. Золотарева, А. Иванов, М. Карелин, О. Корнев, Т. Лахтина, И. Ломова, В. Муравьев, М. Рябцева, Л. Трусов.
Балет театра
 Балет: А. Крылов, А. Авдалян, Н. Авдалян, Л. Бойко, Е. Воскобойникова, А. Крапивина, Е. Маркина, Л. Мурашова, О. Павленко, Л. Хмара, Д. Шмаков, Н. Калемина, С. Щербаков, Е. Янцова, А. Пойда, Д. Велишко, А. Миронов, М. Бородаенко.

Названия театра в разные времена 
1926—1933 — Дальневосточный трудовой коллектив артистов комической оперы (Хабаровский городской музыкальный театр)

1933—2008 — Хабаровский краевой театр музыкальной комедии (в 1960-е подчинялся Управлению культуры Хабаровского крайисполкома)

См. также 
 Хабаровский краевой театр драмы и комедии
 Белый театр
 Театр пантомимы «Триада»
 Хабаровский краевой театр кукол
 Хабаровский краевой театр юного зрителя
 Хабаровская краевая филармония

Ссылки 
 Сайт о Хабаровске, Хабаровский краевой музыкальный театр
 Хабаровский краевой музыкальный театр на сайте «Приммамедиа»
 Хабаровский краевой музыкальный театр на сайте «Театральная Россия»
 Хабаровский краевой музыкальный театр на сайте 27-й Регион
 Хабаровский краевой музыкальный театр на сайте «Отдых, развлечения в Хабаровске»

Примечания 

Театры, основанные в 1926 году
Хабаровский краевой музыкальный театр
Появились в 1926 году в России
1926 год в Хабаровском крае